Констанцо Джузеппе Бески (), тамильское имя — Вирамамунивар (; ) — итальянский иезуит, миссионер в Южной Индии, тамильский поэт.

Получил образование в мантуанской коллегии иезуитов, в 1698 вступил в орден. Обучался в Равенне и Болонье, откуда по собственной настойчивой просьбе был отправлен миссионером в Индию. Отплыв из Лиссабона, в 1710 Бески прибыл в Гоа. Оттуда он сразу же отправился на юг Индии, появившись в Мадурае в мае 1711.

В первые годы миссионерства Бески уделял особое внимание путешествиям по тамильским землям, изучая культуру и язык местного населения. Враждебность местных правителей мешала ему развернуть активную деятельность, поэтому он, в совершенстве овладев тамильским языком, решил интегрировать культуру тамилов в свою проповедь. Следуя тактике иезуитов в Китае, Бески стал носить одежду индусского аскета, ввёл характерно индийские элементы в украшения построенных им храмов. В сочетании с его личными качествами (особенно лёгкостью, с которой он выучил язык и освоил тамильские обычаи) это дало значительный результат: Бески приписывается крещение 12 тыс. человек. В 1740 году он поселился на Коромандельском берегу, где и умер.

Несмотря на своё иностранное происхождение, Констанцо Джузеппе Бески внёс огромный вклад в тамильскую культуру. Он составил первую тамильскую грамматику, несколько словарей (в том числе тамильско-латинский и тамильско-латинско-португальский), а в поэтическом творчестве проявил себя поэмой «Тембавани» («Неувядающий венок»), признанной классикой тамильской поэзии. Она представляет собой огромный (в 3615 строф) эпос, повествующий о жизни Христа в стилистике традиционных индийских поэм о Кришне. Также Бески расширил и представления европейцев о духовной культуре Индии, переведя на латынь священную книгу тамилов «Тируккурал».

В 1968 году в Мадрасе был поставлен памятник К. Дж. Бески.

Примечания

Литература 
 Besse, L.: Fr.Beschi: his times and his writings, Trichinolopy, 1918.
 Giachi, G.: L'India divenna la sua terra, Milan. 1981.
 Sorrentino, A:: L'altra perla dell'India, Bologna, 1980.

Религиозные деятели Индии
Филологи Италии
Поэты Италии
Тамильские поэты
Иезуиты Италии
Католические миссионеры
Индологи Италии
Лексикографы
Переводчики с тамильского языка